Türkoba – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Türkoba – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian